Blooming Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blooming Valley Township (North Dakota)
 Blooming Valley Township (South Dakota)